Woonsocket ist der Name folgender Orte:

 Woonsocket (Rhode Island)
 Woonsocket (South Dakota)